Battaglia di Komarów (1914) – combattuta tra il 26 agosto e il 2 settembre 1914 tra Impero russo e Austria-Ungheria nell'ambito del fronte orientale della prima guerra mondiale.
Battaglia di Komarów (1920) – combattuta il 31 agosto 1920 tra Polonia e R.S.F.S. Russa nell'ambito della guerra sovietico-polacca.